Мальтийская Премьер-лига — полупрофессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг Мальты. В ней выступают 14 клубов. По состоянию на август 2019 года Премьер-лига занимает 45 место в таблице коэффициентов УЕФА. Действующий чемпион — «Хибернианс», который завоевал 13-й чемпионский титул 2021/22.

В 1909 году лига впервые выступила в качестве высшего дивизиона страны. Раньше Премьер-лига называлась Первым дивизионом, но в 1980 году было принято сменить название.

Формат 
Начиная с сезона 2017–18, в Премьер-лиге соревнуются 14 клубов. Турнир длится с августа по апрель, каждый клуб играет друг с другом 2 раза, в общей сложности сыграв 26 игр. Команды, занявшие 2 последних места, вылетают в Первый дивизион, а команда, занявшая 12-е место в итоговой турнирной таблице, играет два переходных матча с командой, занявшей 3 место в Первом дивизионе. Команда, победившая по сумме двух матчей, в следующем сезоне принимает участие в Мальтийской Премьер-лиге, а проигравшая играет в следующем сезоне в Первом дивизионе.

Европейская квалификация 
Победитель чемпионата играет в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА, серебряный призер играет в первом квалификационном матче Лиги Европы УЕФА. Обладатель кубка Мальты получает право играть во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Если победитель кубка Мальты получает право сыграть в Европейской квалификации благодаря своей позиции в лиге, команда, занявшая четвертое место в лиге, получает право играть в предварительном раунде Лиги Европы.

Рекорды чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер лиги 
 Футбольная ассоциация Мальты

Мальта
 
1909 год на Мальте